Saint-Apollinaire (Altos-Alpes)
 Saint-Apollinaire (Côte-d'Or)
 Saint-Apollinaire (Quebec)
 Saint-Apollinaire-de-Rias